Наслов „Подвизи дружине Пет петлића” може се односити на:
 Подвизи дружине „Пет петлића” - оригиналну поему за децу Александра Вуча из 1933. године
 Подвизи дружине Пет петлића (ТВ серија) - мини ТВ серију из 1982. године, снимљену према сценарију Александра Вуча